Rifaina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rifaina (ort), São Paulo, 
 Rifaina (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar